Goed doel, een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven.
 Het Goede Doel, een Nederlandstalige popgroep.